Aronson ist der Familienname folgender Personen: 

 Arnold Aronson (1911–1998), US-amerikanischer Bürgerrechtler
 David Aronson (1923–2015), US-amerikanischer Maler und Zeichner
 Elliot Aronson (* 1932), US-amerikanischer Sozialpsychologe 
 Hans Aronson (1865–1919), Arzt und Wissenschaftler 
 J. Hugo Aronson (1891–1978), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Montana 
 Jason Aronson, US-amerikanischer Verleger
 Judie Aronson (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin 
 Letty Aronson (* 1943), US-amerikanische Filmproduzentin
 Lev Aronson (1912–1988), US-amerikanischer Cellist und Komponist 
 Lew Abramowitsch Aronson (1924–1974), sowjetischer Schachspieler 
 Linda Aronson (* 1950), englisch-australische Schriftstellerin
 Maxwell Henry Aronson (1880–1971), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, siehe Gilbert M. Anderson
 Meigan Aronson, US-amerikanische Physikerin
 Naum Aronson (1872–1943), Bildhauer
 Samuel Aronson (* 1942), US-amerikanischer Physiker
 Shlomo Aronson (1936–2020), israelischer Historiker 
 Stina Aronson (1892–1956), schwedische Schriftstellerin
 Taylor Aronson (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Walter Aronson (1917–2010), schwedischer Bobsportler

Siehe auch:
 Aronson-Preis
 Aronson Corner, Tal im ostantarktischen Coatsland
 Aaronson, Aronsohn, Aronsson